Aardrijkskunde
 Wil (Aargau), plaats en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
 Wil (district), district in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
 Wil (Sankt Gallen), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
 Wil (Zürich), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich
 Schlosswil, gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern die tot 1902 Wil werd genoemd

Begrip
 wil (begrip), vermogen van de mens om van een gedachte over te gaan naar een handeling
 algemene wil of volkswil, begrip van de Zwitsers-Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau
 vrije wil, het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen
 wil (recht), rechtsprincipe dat ervan uitgaat dat mensen en rechtspersonen bewuste handelingen kunnen verrichten

Sport
 FC Wil, Zwitserse voetbalclub

Voornaam
Wil (voornaam), een jongensnaam
Will, gangbare naam voor Willy Maltaite

Zie ook 
 wilsbeschikking